Phyllotocus är ett släkte av skalbaggar. Phyllotocus ingår i familjen Melolonthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Phyllotocus